Die Fußball-Verbandsliga Hamburg 1982/83 war die 38. Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hamburger Fußball-Verbandes. Die Verbandsliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam der SV Lurup nach einer Saison aus der Oberliga Nord wieder zurück in die Verbandsliga, dazu die beiden Aufsteiger SV Börnsen (Wiederaufstieg nach zwei Jahren) und FSV Harburg (erstmals in der höchsten Hamburger Amateurklasse).

Sieger wurde der SV Lurup. Zusammen mit dem Zweitplatzierten Hummelsbütteler SV nahm er an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord teil. Lurup gewann seine Gruppe und stieg auf, während Hummelsbüttel seine Gruppe auf dem dritten Platz beendete und dadurch den Aufstieg verpasste.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der FSV Harburg musste die Verbandsliga nach einer Saison wieder verlassen, der VfL Stade nach acht Jahren und der TSV Duwo 08 nach 15 Spielzeiten.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Hamburg 1982/83 im deutschen Fußball-Archiv

1982
Fußballsaison 1982/83